Sagne kan syfta på:

Sagné – en kommun i departementet Maghama i regionen Gorgol i Mauretanien
Sagne, Senegal –
Sagne (flod) – en flod i Frankrike
La Sagne – en kommun i distrikt La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schweiz